Дискография российской певицы Эдиты Пьехи, которая выпустила 13 студийных альбомов, 8 сборников, 21 мини-альбома, 3 сингла.
Данная дискография является неполной. Наиболее полная дискография, включая альбомы, изданные за рубежом, представлена на официальном сайте певицы www.edyta.ru.

Альбомы

Сольные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Независимые альбомы

Синглы

Примечания 

Пьеха, Эдита